agogiek (wetenschap)
sociale agogiek
agogiek (muziek)